Febe ou Foibe ou Phoebe (em grego:  Φοίβη, transl.: Phoíbē), na mitologia grega, era uma titânide, filha de Urano e Gaia.

 Phoebe - o género homónimo de plantas

 Febe, um dos satélites de Saturno, descoberto em 1899, adotou o nome desta titânide.
 Veja

 Santa Febe